Капана́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Автанділ Капанадзе (* 1962) — грузинський радянський футболіст, брат-близнюк Тарієла Капанадзе.
 Вахтанг Капанадзе (*1960) — грузинський військовик, генерал-майор.
 Димитрій (в миру — Рамаз Капанадзе; 1975—2022) — єпископ Грузинської православної церкви, єпископ Хорнабудзький.
 Дімітрі Капанадзе (*1975) — грузинський футболіст, півзахисник.
 Тарієл Капанадзе (* 1962) — грузинський радянський футболіст, брат-близнюк Автанділа Капанадзе.

Грузинські прізвища